U 131 oder U-131 bzw. U131 steht für:

 SM U 131, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 131 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 131, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 

Abkürzung